El término car puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Car, el hijo de Foroneo y la ninfa Laódice que fundó y reinó sobre Megara, Grecia; por él, la acrópolis de esa ciudad recibe el nombre de Caria, y su tumba podía visitarse en tiempos de Pausanias de Lidia en el camino que iba de Megara a la Antigua Corinto;
Car, el hijo de Manes y esposo de Calírroe, hija de Meandro, que dio su nombre a la región de Caria, en Asia Menor;
CAR, un acrónimo de Contestador Automático en Red, un  sistema de mensajería vocal que almacena los mensajes en dispositivos del proveedor de telefonía;
CAR, siglas en inglés de la República Centroafricana, un país ubicado en África;
Car, un género de gorgojos (Curculionoidea) de la familia Caridae (Coleoptera: Curculionoidea);
 en náutica, a car, un tipo de aparejo;
car, del lenguaje de programación Lisp;
CAR, una entidad colombiana para proteger el medio;
CAR, Congreso Argentino Revolucionario;
Car, revista sobre automóviles;
CAR,  Centro de Alto Rendimiento deportivo.